Hieronder volgt een lijst van de 816 gemeenten (communes) in het Franse departement Aisne (departement 02).

 
Aisne